Владимир Петровић се може односити на:

 Владимира Петровића, фудбалера,
 Владимира Петровића, глумца,
 Владимира Петровића, градоначелника Ниша,
 Владимира Петровића, амбасадора.